ABN AMRO World Tennis Tournament 2014 — 42-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Роттердам, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2014 году турнир прошёл с 10 по 16 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Хуан Мартин дель Потро (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Томаш Бердых выигрывает 1й одиночный титул в сезоне и 9й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Марин Чилич сыграл свой 2й одиночный финал в сезоне и 19й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный турнир

Факты 
 Микаэль Льодра выигрывает 1й парный титул в сезоне и 26й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он побеждает во 2й раз (до этого в 2012 году совместно с Ненадом Зимоничем).
 Николя Маю выигрывает 1й парный титул в сезоне и 8й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 ABN AMRO World Tennis Tournament
 Мировой тур ATP 2014
 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Нидерланды
Теннис
Февраль 2014 года
2014